El Torneig de Munic 2009 o també BMW Open 2009 és una competició tennística que es juga en terra batuda i està inclòs en les sèries 250 de l'ATP. La 94a edició es jugà a Munic, Alemanya entre el 2 i el 10 de maig del 2009.

Quadre masculí

Enllaços externs 
 Web oficial

2009
ATP World Tour 2009